Garden pode se referir a:

Pessoas 
 Alexander Garden, um médico, naturalista e botânico britânico

Geografia 
 Chelsea Physic Garden, um jardim botânico em Londres, Grã-Bretanha;
 Royal Botanic Gardens, um jardim botânico em Londres, Grã-Bretanha;
 Banarhat Tea Garden, uma vila no estado indiano de Bengala Ocidental;
 Madison Square Garden, um complexo de quatro arenas, localizado na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos

História 
 Operação Market Garden, uma operação militar na Segunda Guerra Mundial

Cultura 
 Garden State, um filme estado-unidense de 2004;
 Secret Garden, um duo irlando-norueguês da música New Age;
 Elvis as Recorded at Madison Square Garden, um álbum gravado no Madison Square Garden em Nova Iorque, Estados Unidos

Fantasia 
 Garden, Sétimo planeta do sistema solar de Forgotten Realms

Desambiguação